Guillaume Coustou – scultore e accademico francese
 Guillaume Coustou, il Giovane – scultore francese
 Nicolas Coustou – scultore francese